Dopheide ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Dopheide (* 1946), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD); von 1994 bis 1999 Oberbürgermeisterin von Bielefeld
 Frank Dopheide (* 1963), deutscher Werber
 Marit Dopheide (* 1990), niederländische Sprinterin
 Sabine Amsbeck-Dopheide (* 1959), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD) und Bürgermeisterin von Harsewinkel
 Theodor Dopheide (* 1956), deutscher Synchronregisseur und Dialogbuchautor
 Wilhelm Dopheide (Philologe) (1886–1917), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Wilhelm Dopheide (1901–1970), deutscher Arzt und Leiter der Abteilung Gesundheit im Distrikt Galizien